Le qualificazioni al World Baseball Classic 2013 si sono svolte tra il 19 settembre e il 19 novembre 2012. Vi hanno preso parte 16 squadre: le 4 peggiori classificate del World Baseball Classic 2009 e 12 nazionali invitate dalla International Baseball Federation.

Qualificazioni

Torneo 1 
Giocato a Jupiter, negli Stati Uniti, dal 19 al 23 settembre 2012.

Torneo 2 
Giocato a Ratisbona, in Germania, dal 20 al 24 settembre 2012.

Torneo 3 
Giocato a Panama, dal 15 al 19 novembre 2012.

Torneo 4 
Giocato a Nuova Taipei, dal 15 al 18 novembre 2012.

Squadre qualificate

Collegamenti esterni 

World Baseball Classic 2013